Hotel Kaiserhof ist der Name folgender Hotels:

in Deutschland:
 Hotel Kaiserhof (Altona)
 Hotel Kaiserhof (Bad Liebenstein) 
 Hotel Kaiserhof (Berlin)
 Hotel Kaiserhof (Bernburg)
 Hotel Kaiserhof (Bitterfeld)
 Hotel Kaiserhof (Detmold)
 Hotel Kaiserhof (Düren)
 Hotel Kaiserhof (Eisenach)
 Hotel Kaiserhof in Essen, siehe Kapuzinerkloster Essen #Situation heute
 Hotel Kaiserhof (Porta Westfalica)
 Hotel Kaiserhof in Schlangenbad, heute Rathaus, siehe Historische Caféhalle
 Hotel Kaiserhof (Wuppertal), jetzt „Fleming’s Express Wuppertal“

Weitere:
 Hotel Kaiserhof in Meran, Italien, siehe Landeshotelfachschule „Kaiserhof“
 Hotel Kaiserhof in Salzburg, Österreich, siehe Lasserhof
 Hotel Kaiserhof (Tanga) in Tanga, Deutsch-Ostafrika

Siehe auch:
 Hotel Kaisershof (Hamburg)